Гусівка — селище Зеленоградського району, Калінінградської області Росії.
 Гусівка — село Чойського району, Республіка Алтай Росії.

 Гусівка — колишнє село, підпорядковувалося Чорненській сільській раді Великобурлуцького району Харківської області.
 Гусівка — колишнє село Роздольненського району АР Крим.